Женская эстафета 4×6 км в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2014 года прошла 21 февраля. В соревнованиях приняло участие 17 сборных. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс Лаура. Соревнования начались в 18:30 по местному времени (UTC+4). Олимпийскими чемпионками 2010 года в этой дисциплине являлись биатлонистки России.

Победу в гонке одержала сборная Украины, захватившая лидерство после третьей стрельбы и удержавшая его до самого финиша. На тот момент эта золотая медаль стала для сборной Украины всего второй в истории во всех видах спорта на зимних Олимпийских играх после победы Оксаны Баюл в женском одиночном фигурном катании на Играх 1994 года.

Сборная Германии впервые в своей истории не сумела выиграть медаль в женской биатлонной эстафете на Олимпийских играх (ранее на шести Олимпиадах немки выиграли две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль). Бежавшая на первом этапе 19-летняя Франциска Пройс упала и сломала палку, в результате она проиграла лидерам около трёх минут, немки так и не сумели приблизиться даже к 10-му месту, хотя ни разу не бежали штрафной круг (позднее немки поднялись на 10-е место из-за дисквалификации сборной России).

Сборная Франции не финишировала из-за того, что Мари-Лор Брюне потеряла сознание на первом этапе.

27 ноября 2017 года МОК дисквалифицировал россиянок Ольгу Вилухину и Яну Романову за допинговые нарушения и лишил сборную России серебряной награды. 1 декабря 2017 года также была дисквалифицирована Ольга Зайцева. 24 сентября 2020 года Вилухина и Романова были оправданы по решению CAS, но Зайцева оспорить свою дисквалификацию не сумела, поэтому медаль за эстафету возвращена не будет. В результате перераспределения наград серебро перешло к Норвегии, а бронза — к Чехии. Для Евы Пускарчиковой и Йитки Ландовой эти медали стали единственными олимпийскими наградами в карьере. Награждение сборной Чехии прошло 4 марта 2023 года на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Зимних Олимпийских игр